Assassins (engl. Attentäter) bezeichnet

 Assassins – Die Killer, ein Film aus dem Jahr 1995
 Assassins (Musical), ein Musical von Stephen Sondheim aus dem Jahr 1990
 The Assassins, (Tong que tai) chinesischer Film (englischer Titel)